Voici la liste des planètes mineures numérotées de 438001 à 439000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 438001 à 439000

438001-438100

438101-438200

438201-438300

438301-438400

438401-438500

438501-438600

438601-438700

438701-438800

438801-438900

438901-439000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000